Die Saison 1969/70 der österreichischen Eishockey-Oberliga war die zweite Austragung dieser zweiten Spielklasse unterhalb der Bundesliga. Der Grazer AK wurde Meister vor dem WAT Stadlau und Skiclub Badgastein, weiters nahmen der ASKÖ Wien und der HC Salzburg teil. Der Grazer AK qualifizierte sich damit für die Bundesliga.

Grunddurchgang 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Torv. = Torverhältnis
Erläuterungen: , 1 ein Spiel wurde nicht ausgetragen, Wertung unbekannt

Finalrunde 

Erläuterungen: 2 Die Ergebnisse für das Hin- und Rückspiel zwischen Grazer AK und Bad Gastein sind unbekannt.

Weblinks

Oberliga 1969
Osterreichische Oberliga 1970